James Ensor, een Belgische kunstschilder
 Ensorhuis, het huis van James Ensor
 Ensor (filmprijs), een Vlaamse filmprijs
 Ensor (kaas), een Belgisch kaasmerk
 James Ensor (textielfabrikant), een Belgische textielfabrikant
 George Ensor, Iers schrijver
 Lavelle Ensor, Amerikaans jockey